Szim – a Jenyiszej mellékfolyója (Сым)
 Szim – a Belaja mellékfolyója (Сим)
 Szim – város Oroszország Cseljabinszki területén (Сим)